Руби Джеринс (; род. 11 ноября 1998, Нью-Йорк Сити) — американская юная актриса, наиболее известная своей ролями Грейс Пейтон в телесериале «Сестра Джеки» и Кэролайн Хоукинс в фильме «Помни меня».

Жизнь и карьера 
Дочь актёров Эдгара и Арианы Джеринс. Также является старшей сестрой Стерлинг Джеринс, известной своим участием в фильме «Заклятие». Дебютировала в кино 2001 году, снявшись в фильме «Свадьба» вместе с Джейд Берримор и Стивеном С. Бредбери в роли девочки-цветочницы. Также снялась в таких телесериалах как, «Похищенный», «Закон и порядок», «Направляющий свет», «Как вращается мир», «» и «Сестра Джеки», а также в программе «Saturday Night Live». Имела главную роль в «Сестра Джеки».

В 2010 году Джеринс сыграла главную роль в фильме «Помни меня» вместе с Робертом Паттинсоном и Эмили де Рэвин.

Фильмография

Награды 
 Recanati-Kaplan Excellence in the Arts Scholarship, Июнь 2007.

Примечания

Ссылки 
 
 «Robert Pattinson Vs. Leonardo DiCaprio? 'Remember Me' & 'Shutter Island' Star Ruby Jerins Picks Sides», MTV News, March 4, 2010. Также снялась в музыкальном клипе на песню Мелани Мартинес 'Dollhouse'.

Дети-актёры США
Киноактрисы США